Achim kan syfta på:

 Kreis Achim – ett historiskt distrikt i Preussen

Geografi 
 Achim – en stad nära Bremen, belägen i Landkreis Verden, Niedersachsen, Tyskland
 Achim, Börssum – en ort i kommunen Börssum i Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen, Tyskland

Personer 
Achim kan vara både ett förnamn och ett efternamn.

Achim som förnamn är en förkortning av Joachim.
Bland personer med detta namn märks:

Achim von Arnim (1781-1831), tysk författare.
Achim Mentzel (född 1946), musiker och TV-programledare.